Grafik oder Graphik steht für:
 Grafik, der Sammelbegriff für alle künstlerischen oder technischen Zeichnungen sowie deren manuelle drucktechnische Vervielfältigung
 Zeichnung (Kunst), ein zeichnerisches, am Strich orientiertes Bild oder die Kunstgattung
 Illustration, eine bildliche Erläuterung
 Diagramm, bildliche Darstellung von Daten
 Computergrafik, Datenformat der digitalen Verarbeitung von Bildern
 Rastergrafik, eine am Pixel orientiere Darstellungsform 
 Vektorgrafik, eine an Punkten und Strichzügen orientierte Darstellungsform

 Graphik (Schriftart), eine Schriftart (2009) von Christian Schwartz (Schriftgestalter)

Siehe auch: